Montels (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montels (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montels (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje